Molson Indy Toronto 2001 var ett race som var den tionde deltävlingen i CART World Series 2001.  Racet kördes den 15 juli på Exhibition Place i Toronto, Kanada. Michael Andretti tog sin sjunde seger i Toronto, efter att tidigare vunnit 1989, 1991, 1992, 1994, 1995 och 2000. Med den sjunde segern på banan förbättrade han sitt rekord med vinster på samma bana ytterligare. Alex Tagliani och Adrián Fernández var övriga förare på pallen, vilket var ett något överraskande resultat. Alex Zanardi blev fyra, vilket var 1997 och 1998 års mästares bästa resultat i sin comeback i serien. Femma blev Scott Dixon, som drygade ut sin ledning i kampen om att bli bästa nykomling i mästerskapet.

Slutresultat

2001 i Kanada
Toronto
2001